Partit de Centre (Alemanya), partit polític catòlic durant el segon Imperi Alemany i la República de Weimar.
 Partit de Centre Democràtic, partit polític de Croàcia.
 Partit del Centre Estonià, partit polític d'Estònia, d'ideologia centrista.
 Partit del Centre (Finlàndia), partit polític finlandès centrista i liberal fundat el 1906.
 Partit de Centre (Hongria), partit polític hongarès fundat el 2001 d'ideologia centrista.
 Partit de Centre (Noruega), partit polític de Noruega fundat el 1920.
 Partit de Centre (Països Baixos), partit polític neerlandès de caràcter nacionalista i extrema dreta, fundat el 1980.
 Partit de Centre (Suècia), partit polític suec d'orientació centrista.
 Partit de Centre Democràtic, partit polític de Croàcia fundat el 2000.
 Partit Nacional de Centre, partit polític irlandès fundat el 1932.
 Partit Republicà de Centre, nom que adoptà el Partit Liberal a les illes Balears a partir de 1931.